A Warlock jelentése: boszorkánymester, gonosz fekete mágus a különböző mitológiákban.

 Warlock, 1982-ben alakult német  heavy metal együttes
 Warlock, 1989-ben készült horrorfilm Steve Miner rendezésében 
 Warlock: Master of the Arcane, 2012-es, körökre osztott videójáték